Сэр Де́йвид Уи́лки, Дэ́вид Уи́лки, устаревшее Давид Вильки, Уильки (; 18 ноября 1785 — 1 июня 1841) — шотландский живописец и , академик Королевской академии художеств (с 1811); представитель романтизма, мастер бытового жанра, также известный как автор исторических сюжетов и портретов. Ученик И. Г. Фюсли.

Биография 

С 1805 года учился в Лондоне в Королевской Академии художеств, где был дружен с Джоном Джексоном.

В 1814—1828 посетил европейские страны, в 1840 — Ближний Восток.

Писал картины на исторические темы и портреты («Слепой скрипач», 1806, Национальная галерея, Лондон).

Примечания

Литература 

Исследования и комментарии
 
 
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 Sir David Wilkie

Художники Шотландии
Художники XIX века